Бюрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 23 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Персоналії 
 Александр Альбер (1815—1895) — французький робітник, соціаліст.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3009,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюрі на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Бюрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза